El Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc es una escuela de educación superior ubicada en Cuauhtémoc, Chihuahua, México y pertenece al Tecnológico Nacional de México.

Oferta académica

Profesional 
Actualmente, las licenciaturas que se ofrecen en el tecnológico son:

 Arquitectura
 Licenciatura en Administración
 Licenciatura en Contabilidad
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería en Gestión Empresarial
 Ingeniería en Industrias Alimentarias
 Ingeniería en Sistemas Computacionales

Posgrado 

 Maestría en Ingeniería

Universidades del estado de Chihuahua
Cuauhtemoc
Instituciones educativas establecidas en 1991
México en 1991